O nome Charles Grey pode se referir a:

 Charles Grey, 1° Conde Grey
 Charles Grey, 2° Conde Grey
 Charles Grey, 5° Conde Grey
 E.C. Tubb, que usava o pseudônimo Charles Grey

Desambiguação